Пети́, Пти () — французская фамилия.

Известные носители 
 Пети, Габриэль (1893—1916) — бельгийская медсестра, расстрелянная немцами за разведывательную деятельность.
 Пети, Жан-Клод (род. 1943) — французский композитор, аранжировщик и пианист.
 Пети, Жан-Луи (1674—1750) — французский хирург и анатом.
 Пети, Жан Мартен (1772—1856) — французский военный деятель, дивизионный генерал.
 Пети, Корин Сесиль (более известна под фамилией Франко; род. 1983) — французская футболистка, защитник и вице-капитан лионского «Олимпика», игрок сборной Франции.
 Пети, Камиль (1912—1993) — мартиникский государственный деятель, президент Регионального Совета Мартиники (1974—1983).
 Пети, Клод (1763—1809) — французский генерал.
 Пети, Луи (1868—1927) — афинский архиепископ.
 
 Пети, Рене (1899—1989) — французский и испанский футболист.
 Пети, Ролан (1924—2011) — французский артист балета, танцовщик и хореограф.
 Пети, Филипп (род. 1949) — французский уличный канатоходец.
 Пети, Франсуа (род. 1951) — актёр и мастер единоборств.
 Пети, Шарль Фредерик (1857—1947) — французский стрелок из лука.
 Пети, Эммануэль (род. 1970) — французский футболист.

Составные фамилии 
 Пети-Бретон, Люсьен (1882—1917) — французский спортсмен, велогонщик.
 Пети-Туар, Аристид Обер (1760—1798) — французский военно-морской деятель, офицер, герой битвы при Абукире, погибший в этом сражении.
 Пети де Жюльвиль, Пьер (1876—1947) — французский кардинал.
 Пети де Ори, Ренато (1899—1989) — французский и испанский футболист.

Пти 
 Пти, Алексис Терез (1791—1820) — французский физик.
 Пти, Франсуа Пурфур дю (1664—1741) — французский анатом, офтальмолог, хирург.
 Пти — маленький ударный кратер в области северо-западного побережья Моря Пены на видимой стороне Луны.

Другое 
 Арманду Пети (род. 1976) — португальский футболист.

См. также 
 Лепти
 Петти